

Рихнови — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Рихнови — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства